Шиловский — посёлок при разъезде Шиловский в Калманском районе Алтайского края России. Входит в состав Шиловского сельсовета.

История 
Посёлок возник благодаря строительству в 1910-х годах железнодорожной линии Барнаул — Семипалатинск Алтайской железной дороги.

География 
Село находится в центральной части края, в лесостепной зоне, в пределах северо-восточной части Приобского плато, между железной дорогой и берегом реки Моховушка, образованной её запруде; у южной окраины — реки Большая Муховушка и Малая Калманка.

Климат
континентальный. Средняя температура января: −17,7 °C, июля: +19,6 °C. Годовое количество атмосферных осадков: 350—400 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от 64 чел.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Социальные услуги жители получают в ближайшем населённом пункте — селе Шилово. В нём действует средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и др..

Транспорт 
Шиловский доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

По южной окраине проходит автодорога межмуниципального значения «Калманка — Жданово — Новобарнаулка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1602).

Примечания 

Населённые пункты Калманского района